Кубок Белоруссии по футболу 2018/2019 — 28-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране.

Финальный матч прошёл в Витебске на поле стадиона ЦСК «Витебский».

Обладателем Кубка 3-й раз в своей истории стал «Шахтёр» и получил право сыграть с чемпионом Беларуси сезона 2019 года в поединке за Суперкубок Беларуси 2020 года, а также получил право участия во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы 2019/20.

Формат 
Турнир стартовал со стадии 1 квалификационного раунда. В этом, а также во 2-м раунде и в 1/16 финала хозяином поля являлась команда, которая выступала в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяин поля определяется в результате жеребьёвки.

Матчи до стадии 1/8 финала (включительно) проводились в сезоне 2018, 1/4 и более поздние — в сезоне 2019.

Финал турнира состоял из одного матча и игрался на нейтральном поле.

Победитель соревнования автоматически участвует в розыгрыше Лиги Европы сезона 2019/2020 со 2-го квалификационного раунда.

Участники турнира

Представительство участников

Клубы-участники 
Данные клубы принимают участие в турнире:

Отборочные стадии

Первый квалификационный раунд 
На этой стадии приняли участие:
 2 победителя областных первенств (Коллективов Физической Культуры - КФК);
 2 клуба Второй Лиги (Д3).
3 мая прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 12-13 мая 2018 года.

Результаты матчей данной стадии.

Второй квалификационный раунд 
На этой стадии приняли участие:
 2 победителя 1-го квалификационного раунда;
 3 победителя областных первенств (Коллективов Физической Культуры - КФК);
 12 клубов Второй Лиги (Д3);
 15 клубов Первой Лиги (Д2).
3 мая прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 11-13 июня 2018 года.

Результаты матчей данной стадии.

Финальный этап

1/16 финала 
На этой стадии приняли участие:
 16 победителей 2-го квалификационного раунда;
 16 клубов Высшей Лиги (Д1).
14 июня прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 11-29 июля 2018 года.

Результаты матчей данной стадии.

1/8 финала 

30 июля прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 11 августа - 17 ноября 2018 года.

Результаты матчей данной стадии.

1/4 финала 
9 октября прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

На этом этапе сильнейшие определялись по итогам двухматчевого противостояния.

Игры состоялись 9-16 марта 2019 года.

Результаты матчей данной стадии.

1/2 финала 
18 марта прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

На этом этапе сильнейшие определяются по итогам двухматчевого противостояния.

Игры состоятся 10 апреля - 1 мая 2019 года.

Результаты матчей данной стадии.

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 28-й Кубок Беларуси (2018/2019)

Белоруссия
2018/2019